Barbarus steht für:
 Excerpta Latina Barbari, lateinisches Manuskript

Barbarus ist der Familienname folgender Personen:
 Hermolaus Barbarus (1454–1493), italienischer Scholastiker, Dichter und Humanist
 Johannes Barbarus (Pseudon.; 1890–1946), estnischer Schriftsteller, siehe Johannes Vares 

Barbarus ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Atilius Barbarus, römischer Konsul 71
 Gaius Iulius Barbarus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Vettulenus Civica Barbarus, römischer Politiker und Senator
 Quintus Fabius Barbarus Valerius Magnus Iulianus, römischer Konsul 99
 Titus Sabinius Barbarus, römischer Soldat und Politiker, Suffektkonsul 118

Siehe auch:
 Barbar (Begriffsklärung)
 Barbaro (Begriffsklärung)
 Pseudo-Apuleius